Котвица () — польский дворянский герб.

Описание 
В поле червлёном серебряный морской якорь.

Герб используют

Примечания

Литература 
 Герб Котвица-II (Гепперты, Кенстовичи) внесен в Часть 3 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 52
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.

Ссылки 
 Гербы белорусской шляхты: [www.lyczkowski.net/ru/gerby-belorusskoj-shljahty/bukvy-k-l.html герб Котвица] и его носители 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением якоря